Alison Streeter
Streeter (Dacota do Norte)

Desambiguação